Сдвиг:

 Сдвиг (геология) — разрывное нарушение с преимущественно горизонтальным смещением крыльев.
 Сдвиг (механика) — механическая деформация, вызванная касательными напряжениями.
 Сдвиг (стиховедение) — фонетическое явление в художественной речи, преимущественно в стихе, родственное омонимии.
 Сдвиг (фильм) — боевик, Россия, 2006 год. Режиссёр — Анна Кельчевская.
 Сдвиг Найта — изменение положения линии ЯМР в результате взаимодействия электронных оболочек с ядерным магнитным моментом.
 Сдвиг Фёдорова — явление малого бокового смещения луча света при полном внутреннем отражении.
 Сдвиг во времени — фантастический роман американского писателя Пола Андерсона.
 Сдвиг фаз — разность между начальными фазами двух переменных величин, изменяющихся во времени периодически с одинаковой частотой.
 Битовый сдвиг — изменение позиций битов в слове на одну и ту же величину.
 Лэмбовский сдвиг — сдвиг энергии связи электрона в атоме водорода.
 Великий сдвиг гласных — большое изменение произношения долгих гласных звуков в английском языке, произошедшее в XIV—XV веках.
 Звидённый, Евгений Владимирович (прозвище Сдвиг) — бас-гитарист группы Мумий Тролль.

См. также 
 Сдвиговая атака — криптографическая атака